Стамбульская футбольная лига 1942/1943 () — 39-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 13 сентября 1942 года и закончился 7 марта 1943 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1942/43
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1942 году
Спорт в Турции в 1943 году